Török Zoltán (1893–1963) geológus, földrajztudós
Török Zoltán (1899–1970) evezős, edző, az 1924. és 1928. évi nyári olimpiai játékok résztvevője
Török Zoltán (?) filmrendező (Vad Magyarország /Vizek birodalma/)